ММБ:

 Международный Московский Банк.
 Московский марш-бросок — соревнования по туристическому ориентированию.